Проспект Ка́рла Ма́ркса — одна из главных магистралей левобережья города Новосибирска, с интенсивным транспортным потоком, идущим с моста. Расположена в Ленинском районе.

Проходит от одноимённой площади до небольшой площади Лыщинского, перед въездом на Коммунальный мост. Вдоль проспекта располагается множество объектов культурного (досуговые центры, образовательные учреждения, скверы), торгового значения (магазинов), а также крупные студенческие городки (НГТУ и СибУПК). Численность последних превышает 10 тыс. человек. При застройке района использовались периметральные группы застройки кварталов.

Название 
Своё название проспект получил в честь основоположника коммунистического движения Карла Маркса.

История

Проектные работы 
Разработкой проекта магистрали занимались архитекторы и инженеры из «Новосибгражданпроекта». В 1950-х годах её включили в «Генеральный план Новосибирска до 1980 года. Проект „Новосибгражданпроекта“». В большинстве вариантов проект застройки прорабатывался специалистами Ленгорпроекта. Согласно этому проекту, кварталы по 15 га должны были быть застроены четырёх- и пятиэтажными домами — общественного назначения и жилыми. Проект был основан не на рациональной планировочной организации, а на т.н. «магистральной» застройке, где основное внимание уделялось внешней стороне архитектуры. Несмотря на то, что далее над застройкой проспекта работали специалисты «Новосибгорпроекта», основа осталась прежняя.

Массовая застройка 

В конце 1953 года начинается строительство первого здания комплекса учебных корпусов и общежитий электротехнического института в городе. К 1952 году ГИПРОВУЗ разработал его проектное задание. В апреле 1955 года это первое здание комплекса (общежитие), а также первое здание на тогда ещё безымянной дороге к строящемуся Коммунальному мосту, сдаётся в эксплуатацию.

В 1958 году по обеим сторонам проспекта строители приступили к сооружению укрупнённых жилых кварталов № 5 и № 6, каждый площадью по 16 га. Архитекторы кварталов — А. Ф. Якусевич и Р. М. Окунева. В 1966—1974 годах по проекту архитекторов В. И. Кривогорницина, А. А. Кондратьева и инженеров Б. Нестерова, Н. Прокунина построен корпус Новосибирского электротехнического института (№ 20; ныне — учебно-лабораторный корпус НГТУ)

Современная Россия 
До недавнего времени на проспекте размещалось множество разноформатных рекламных конструкций. В августе 2012 года, согласно решению муниципалитета города, щиты были либо перемещены, либо демонтированы (за счёт рекламных агентств).

Перспективы 
В перспективе властями планируется убрать жилой фонд на участке от улицы Ватутина до Космической. За счёт этого количество жителей на проспекте уменьшится на 25 %. Также в будущем городские и районные власти планируют сделать проспект пешеходным, перенеся транспорт на соседнюю улицу Блюхера.

Транспорт 

7 января 1986 года, вместе с первым участком метрополитена на проспекте появилась первая левобережная станция метро — «Студенческая». А 26 июля 1991 года — ещё одна, «Площадь Маркса». Вместе с запуском обеих станций, строившихся открытым способом, открывались для движения и участки проспекта Карла Маркса, перекрывавшиеся на время их строительства.

Наземный общественный транспорт 
Таблица: маршруты общественного транспорта (данные на 18 декабря 2012 года):

Остановки 
Вдоль проспекта расположены 3 остановки общественного транспорта:
 А, Тр, Мт: «Ватутина», «Метро Студенческая», «Горская» (проспект Карла Маркса).

Примечания

Ссылки 

Новосибирск
Улицы Новосибирска, названные в честь людей
Улицы Ленинского района Новосибирска
Проспекты Новосибирска